Натуральне число 430
 430 рік до нашої ери
 430 рік нашої ери